Eerste nationale (futsal)
 Eerste nationale (krachtbal)
 Eerste nationale (voetbal België)
 Handbal:
 Eerste nationale (dameshandbal)
 Eerste nationale (herenhandbal)